Il singolare del Cachantún Cup 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Non ci sono detentori del titolo, perché è stata la prima edizione del torneo.
Flavia Pennetta ha vinto in finale 6–4, 5–4, contro Klára Zakopalová che si è ritirata per infortunio.

Teste di serie

  Flavia Pennetta (campionessa)
  Gisela Dulko (secondo turno,ritiro per infortunio)
  Émilie Loit (primo turno)
  Pauline Parmentier (semifinali)

 Martina Müller (quarti)
 Sara Errani (secondo turno)
 Kaia Kanepi (quarti)
 Klára Zakopalová (finale, ritiro per infortunio)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Cachantún Cup 2008